Ätiologie steht für:

 Ätiologie (Medizin), Ursache für das Entstehen einer Krankheit
 Ätiologie (Erzählung), Begriff aus der  Erzählforschung, Mythologie und Religionswissenschaft
 Kriminalätiologie, Wissenschaft von den Ursachen des Verbrechens